Le mot synapse peut être :
 un nom de genre féminin, « synapse » : désignant une zone de contact fonctionnelle qui s'établit entre deux neurones, ou entre un neurone et une autre cellule
 synapse immunologique pour le lien entre deux cellules du système immunitaire
par extension, en géographie, une unité spatiale de jonction où ont lieu des contacts et des passages, comme les ports, les isthmes ou les détroits.
 un nom d'entreprise « Synapse Développement » : un éditeur de logiciels toulousain

Le mot synaptique possède plusieurs sens :

Comme adjectif :
 Un adjectif qui fait référence à la synapse entre deux neurones.

Comme nom :
 Un logiciel, appelé Synaptic (gestionnaire de paquet).

 Un logiciel libre, appelé , lanceur d'application avec des capacités sémantiques.

 Une entreprise, appelée Synaptics (fabricant de pavé tactile).
 Un ordinateur de recherche, simulant les capacités humaines, à petite échelle : SyNAPSE (ordinateur).
 Une guitare de Steinberger: Synapse (guitare)
Remarque :
 L'adjectif synaptique possède également un paronyme : .